Liure kan syfta på:

Honduras 

 Liure (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Liure (ort), Departamento de El Paraíso,